Гранха Васкез има више значења:

 Гранха Васкез (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Васкез (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику